Агрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Агрен, Джанет (род. 1949) — шведская актриса, снимавшаяся в основном в итальянском эксплуатационном кино.
 Агрен, Сигрид (род. 1991) — французская топ-модель.